Лент:

 Лент (Неймеген) — округ в голландском муниципалитете Неймеген, бывший муниципалитет.
 Лент, Гельмут — нацистский лётчик.